Interceptor peut faire référence à :
 Interceptor, un jeu vidéo sorti en 1975 sur borne d'arcade ;
 Interceptor, un film sorti en 1992 ;
 Interceptors, un film sorti en 1999 ;
 Interceptor, un film australo-américain sorti en 2022 ;
 Royal Enfield Interceptor, une moto.